Zasavska cesta je naziv več cest:
 Zasavska cesta, Brestanica
 Zasavska cesta, Kranj
 Zasavska cesta, Litija
 Zasavska cesta, Ljubljana
 Zasavska cesta, Trbovlje